Ламу:
 Ламу — архипелаг в юго-восточной Кении;
 Ламу — остров архипелага Ламу;
 Ламу — город на острове Ламу;
 Ламу — округ Кении.
 Музей Ламу — музей в городе Ламу.
 Ламу, Самуэль (род. 1981) — камерунский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.